Поцци () — итальянская фамилия:

 Поцци, Антония (1912—1938) — итальянская поэтесса.
 Поцци, Моана (1961—1994) — итальянская порноактриса.
 Поцци, Никола (род. 1986) — итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория».
 Поцци, Стефано (1699 — 1768) — итальянский живописец академического направления и архитектор-декоратор. 
 Поцци, Хосе Педро (1925—2017) — католический прелат, первый епископ Альто-Валье-дель-Рио-Негро.
 Поцци, Шарль (1909—2001) — французский автогонщик, пилот Формула-1.
 Поцци, Эндрю (род. 1992) — британский легкоатлет, специализирующийся в барьерном беге.
 Поцци-Беллини, Джакомо (1907—1990) — режиссёр и фотограф.